De Camptosauridae zijn een groep plantenetende ornithischische dinosauriërs behorende tot de Euornithopoda.

In 1885 benoemde Othniel Charles Marsh een familie Camptosauridae om Camptosaurus een plaats te geven.

In 1998 definieerde Paul Sereno een stamklade Camptosauridae als de groep bestaande uit Camptosaurus dispar en alle soorten nauwer verwant aan Camptosaurus dan aan Parasaurolophus walkeri Parks, 1922. 

In 2021 gaven Daniel Madzia, Victoria Megan Arbour, Clint A. Boyd, Andrew A. Farke, Penélope Cruzado-Caballero en David Christopher Evans een definitie als stamklade als de groep bestaande uit Camptosaurus dispar (Marsh, 1879)  en alle soorten nauwer verwant aan Camptosaurus dan aan Iguanodon bernissartensis Boulenger in Beneden, 1881. Dat deden ze om een reeds door Sereno in 1998 voorgesteld triplet te handhaven tussen Ankylopollexia,  Camptosauridae en Styracosterna, waarbij dus de eerste groep strikt in de laatste twee verdeeld wordt en alle drie de groepen Iguanodon in de definitie hebben.

De groep bestaat uit middelgrote tweevoetige planteneters uit de late Jura van Noord-Amerika en Europa. Behalve Camptosaurus is een mogelijke camptosauride Cumnoria. Ze zijn per definitie de zustergroep van de Styracosterna.

Een mogelijke stamboom toont het volgende kladogram:

Literatuur
Marsh, O.C. 1885. "Names of extinct reptiles". American Journal of Science 29: 169
Sereno P.C. 1998. "A rationale for phylogenetic definitions, with application to the higher level taxonomy of Dinosauria". Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Abhandlungen 210(1): 41–83
Madzia D., Arbour V.M., Boyd C.A., Farke A.A., Cruzado-Caballero P. & Evans D.C. 2021. "The phylogenetic nomenclature of ornithischian dinosaurs". PeerJ 9:e12362

Euornithopoda